Zwiener ist der Familienname folgender Personen:
Bruno Zwiener (1889–1966), deutscher Maler und Graphiker
Philip Zwiener (* 1985), deutscher Basketballspieler
Sabine Zwiener (* 1967), deutsche Leichtathletin